Jan van der Horst puede referirse a las siguientes personas:

 Jan van der Horst (ciclista), ciclista neerlandés;
 Jan van der Horst (remero), remero neerlandés;
 Jan van der Horst (yudoca), yudoca neerlandés.